Qat (plant); een plant uit de kardinaalsmutsfamilie. 
Qat (drug); de bladeren van de Qatplant gebruikt als licht stimulerende drug.
Qat (god); de belangrijkste god van de mythologie van de Bankseilanden.